

Sigle 
 Schweizerische Bundesbahnen – Ferrovie Federali Svizzere

Astronomia 
 SBb – sottocategoria di galassia spirale barrata nella sequenza di Hubble

Codici 
 SBB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Barinas di Santa Bárbara (Venezuela)
 sbb – codice ISO 639-3 della lingua simbo

Musica 
 SBB – gruppo musicale rock polacco